Pierrickia är ett släkte av rundmaskar. Pierrickia ingår i familjen Comesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Pierrickia